Primera División 2008-2009 (Spagna) – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 2008-2009 (Argentina) – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 2008-2009 (Venezuela) – edizione del campionato venezuelano di calcio